Hyperion kan avse:

 Hyperion – en titan i grekisk mytologi
 Hyperion (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana i Polen
 Hyperion (måne) – en av Saturnus månar
 Hyperion (roman) – en roman av Dan Simmons
 Hyperion (tidskrift) – en tidigare litteraturtidskrift i Tyskland
  Hyperion Books – ett amerikanskt bokförlag
 Hyperion Hotel – en fiktiv plats i serien Angel
 Hyperion Power Generation – ett amerikanskt företag som utvecklar kraftstationer
 Hyperion Theatrical Productions – ett Disneyägt produktionsbola
 Hyperion (häst) – ett engelskt fullblod